El nombre Raúl Berzosa puede referirse a diversas personas: 
 Al obispo español Raúl Berzosa.
 Al pintor de estilo realista Raúl Berzosa.